Stora Ulvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Ulvsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Stora Ulvsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (7,34 ha)
Stora Ulvsjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (17,1 ha)
Stora Ulvsjön, Dalarna, sjö i Borlänge kommun och Säters kommun,  (4,84 km²)

Se även
Ulvsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn